Borgo (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Een deel (frazione) van de Italiaanse gemeente Pontecchio Polesine
 Moto Borgo, een historisch merk van motorfietsen
 Borgo (district), een district in Rome